Wellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alwine Wellmann (1891–1966), deutsche Politikerin (SPD), MdL Preußen
 Anna Wellmann (* 1995), deutsche Fußballtorhüterin 
 Bernhard Wellmann (1890–1964), deutscher Kaufmann und Politiker (FDP), MdL
 Christian Wellmann (1948–2013), deutscher Politikwissenschaftler und Friedensforscher
 Dieter Wellmann (* 1933), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Dieter Wellmann (Fechter) (* 1942), deutscher Fechter
 Eduard Wellmann (1842–1918), deutscher klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Ellen Wellmann (* 1948), deutsche Leichtathletin, siehe Ellen Wessinghage
 Ewald Wellmann, deutscher Landrat. 

 Ingeborg Wellmann (1924–2015), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Johann Wellmann (1874–1932), deutscher Schmied sowie Bremer Politiker und Senator

 Marc Wellmann (* 1968), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Margot Wellmann (1924–2020), siehe Margot Scharpenberg 
 Marie Wellmann, deutsche "Influencerin" und Public-Relation-Managerin, Sprecherin des ehemaligen US-Botschafters in Deutschland Richard Grenell
 Max Wellmann (1863–1933), deutscher klassischer Philologe und Medizinhistoriker
 Paul-Heinz Wellmann (* 1952), deutscher Leichtathlet

 Thomas Wellmann (* 1983), deutscher Comiczeichner

Siehe auch:
 Wellman